Куп европских шампиона у рагбију 2015/16. (службени назив: 2015–16 European Rugby Champions Cup) је било 21. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента. 

Учествовало је 20 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група, а на крају су Сараценси освојили титулу тако што су победили Расинг на стадиону у Лиону. Тако је "Сараценс" постао пети енглески рагби клуб, који је освојио највреднији европски клупски трофеј. Због светског првенства у Енглеској, ово издање Купа европских шампиона је почело мало касније него уобичајено.

Квалификације за Куп европских шампиона у рагбију 2015—2016. 

Глостер - Конот 40-32

Глостер - Бордо 22-23

Учесници 
 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Стад Франс 
 Рагби клуб Тулон 
 Клермон (рагби јунион) 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Ојонакс (рагби јунион) 
 Расинг 92 
 Бордо бегл 
 Бат (рагби јунион) 
 Ексетер Чифс 
 Лестер тајгерси 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Сараценс 
 Воспс 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Глазгов вориорси 
 Оспрејс 
 Скарлетс

Групна фаза 

Жреб за групну фазу одржан је 17. јуна 2015.

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. 

О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Групна фаза се играла од 13. новембра 2015., до 24. јануара 2016. 

После шест кола у нокаут фазу купа шампиона отишли су Сараценс, Лестер, Расинг, Воспс, Ексетер и Расинг као првопласирани клубови и Тулон, Стад Франс и Нортхемптон као најбољи другопласирани рагби клубови.

Група 1 

Ојонакс - Алстер 23-24

Сараценс - Тулуз 32-7

Алстер - Сараценс 9-27

Тулуз - Ојонакс 24-18

Алстер - Тулуз 38-0

Ојонакс - Сараценс 10-45

Сараценс - Ојонакс 55-13

Тулуз - Алстер 23-25

Сараценс - Алстер 33-17

Ојонакс - Тулуз 32-14

Алстер - Ојонакс 56-3

Тулуз - Сараценс 17-28

Група 2 

Бордо - Клермон 10-28

Оспрејс - Ексетер 25-13

Ексетер - Бордо 34-19

Клермон - Оспрејс 34-29

Оспрејс - Бордо 19-16

Ексетер - Клермон 31-14

Бордо - Оспрејс 33-27

Клермон - Ексетер 42-10

Бордо - Клермон 10-28

Оспрејс - Клермон 21-13

Бордо - Ексетер 34-27

Ексетер - Оспрејс 33-17

Клермон - Бордо 28-37

Група 3 

Расинг - Глазгов 34-10

Нортхемптон - Скарлетс 15-11

Скарлетс - Расинг 12-29

Глазгов - Нортхемптон 15-26

Глазгов - Скарлетс 43-6

Расинг - Нортхемптон 33-3

Нортхемптон - Расинг 9-9

Скарлетс - Глазгов 6-9

Расинг - Глазгов 34-10

Расинг - Скарлетс 64-14

Нортхемптон - Глазгов 19-15

Глазгов - Расинг 22-5

Скарлетс - Нортхемптон 10-22

Група 4 

Лестер - Стад Франс 33-20

Манстер - Бенетон 32-7

Бенетон - Лестер 3-36

Стад Франс - Манстер 27-7

Бенетон - Стад Франс 17-50

Манстер - Лестер 19-31

Стад Франс - Бенетон 40-14

Лестер - Манстер 17-6

Стад Франс - Манстер 27-7

Манстер - Стад Франс 26-13

Лестер - Бенетон 47-7

Бенетон - Манстер 5-28

Стад Франс - Лестер 36-21

Група 5 

Ленстер - Воспс 6-33

Тулон - Бат 12-9

Бат - Ленстер 19-16

Воспс - Тулон 32-6

Тулон - Ленстер 24-9

Воспс - Бат 23-25

Бат - Воспс 10-36

Ленстер - Тулон 16-20

Ленстер - Бат 25-11

Тулон - Воспс 15-11

Бат - Тулон 14-19

Воспс - Ленстер 51-10

Завршница такмичења 

Сараценси су на путу до финала победили Нортхемптон и Воспсе, а Расинг је надиграо Тулон и Ленстер. У финалу у Лиону није постигнут ниједан Есеј (рагби јунион)есеј, а Сараценси су победили Расинг. 

{{Рунда-8
|quart=
|demi=
|finale=

|9. април - Ковентри| Воспс| 25| Ексетер Чифс
|24
|9. април - Лондон| Сараценс| 29 | Нортхемптон Сеинтс
|20
|10. април - Лестер| Лестер тајгерси| 41| Стад Франс
|13
|10. април - Париз| Расинг 92| 19| Рагби клуб Тулон
|16

|23. април - Рединг| Сараценс|24| Воспс
|17
|24. април - Лестер| Лестер тајгерси|16| Расинг 92|19|14. мај - Лион|  Расинг 92 |9 |  Сараценс | 21}}

 Финале 

 Стастика Најгледанији тим Ленстер рагби 25 428 гледалаца по утакмици Највише поена Овен Фарел 92, Сараценс Највише есеја'''

 Вереники Гонева 6, Лестер тајгерси

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2015.
Рагби у 2016.